Le terme apprentissage peut désigner :

Éducation 
 L'apprentissage à proprement parler, concerne l'acquisition de nouveaux savoirs ou savoir-faire ;
 La formation en alternance aussi appelée formation en apprentissage est un type de formation qui s'effectue par le biais d'un contrat de travail spécifique s'adressant à des personnes désireuses d'entrer en formation professionnelle. 
 Apprentissage en Suisse, menant à un certificat fédéral de capacité ;
 Apprentissage en France, avec le contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

Intelligence artificielle 
L'apprentissage automatique, l'un des champs d'étude de l'intelligence artificielle, en informatique :
 l'apprentissage supervisé ;
 l'apprentissage non supervisé ;
 l'apprentissage par renforcement.